Аліса Клейбанова і Галина Воскобоєва були чинними чемпіонками, але цього разу Клейбанова вирішила не брати участі. Воскобоєва грала в парі з Ярославою Шведовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Чжуан Цзяжун і Ч Шуай з рахунком 4–6, 6–1, [11–9].

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= 1 коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=Alt
| RD1-team01= Е Кабеса Кандела B Luz
| RD1-score01-1=62
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р Копс-Джонс А Спірс
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Барруа Я Вер
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= О Панова Г Вотсон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Я Ґайдошова А Главачкова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=[11]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Форец Гакон К Янс-Ігначик
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[9]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ч Цзяжун Ч Шуай
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= М Моура Ж Валле Коста
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= К Іванова МЖ Келер
| RD1-score09-1=67
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[4]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Н Братчикова Д Юрак
| RD1-score10-1=79
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= МЕ Камерін К Кнапп
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Я Шведова Г Воскобоєва
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Медіна Гаррігес
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[9]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л Лі-Вотерс М Мултон-Леві
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[11]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Е Даніліду А Клепач
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=77
| RD1-score15-3=[5]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= С Мірза А Родіонова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=65
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Р Копс-Джонс А Спірс
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= О Панова Г Вотсон
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Я Ґайдошова А Главачкова
| RD2-score03-1= 
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ч Цзяжун Ч Шуай
| RD2-score04-1=w/o
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Н Братчикова Д Юрак
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= Я Шведова Г Воскобоєва
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= С Мірза А Родіонова
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= О Панова Г Вотсон
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ч Цзяжун Ч Шуай| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6'''
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=

Посилання 
 Draw

Estoril Open, парний розряд
2012
Estoril Open